Toshio Suzuki est le nom des Japonais suivants :
 Toshio Suzuki (1955-), pilote de Formule 1 ;
 Toshio Suzuki (1948-), producteur en chef et président du Studio Ghibli ;
 Toshio Suzuki, réalisateur et animateur japonais actif dans les années 1920 et 1930.